Een verkeersweg:
 N619 (België)
 N619 (Frankrijk)
 N619 (Nederland), zie Provinciale weg 619

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing